Ван Чун (кит. 王充, піньїнь: Wáng Chōng; 27 — бл. 98), ввічливе ім'я Ван Чжунжень (王仲任, Wáng Zhòngrèn) — китайський філософ династії Хань.
 Кларисса Чун (; нар. 27 серпня 1981(19810827), Гонолулу, Гаваї) — американська борчиня вільного стилю, чемпіонка світу.
 Хе Чун (кит. 何冲, 10 червня 1987) — китайський стрибун у воду, олімпійський чемпіон.
 Кім Тон Чун (кор. 김동준, нар. 19 грудня 1994, Сунчхон) — південнокорейський футболіст, воротар клубу «Соннам Ільхва Чхонма».
 1888 Цзу Чун-Чжи (1888 Zu Chong-Zhi) — астероїд головного поясу, відкритий 9 листопада 1964 року.
 Кім Чун Су (кор. 김정수, 7 липня 1981(19810707), Канвондо) — південнокорейський бобслеїст та скелетоніст.
 Кім Ле Чун (псевдонім — Кім Рехо; 13 квітня 1928, Хамгьон-Південь — 22 січня 2017, Москва) — радянський і російський професор, письменник, перекладач.
 Чо Чун Хо (кор. 조준호, 16 грудня 1988) — південнокорейський дзюдоїст, олімпійський медаліст.
 Ван Чун (художник), Ван Чун (王寵, 1494—1533) — художник та каліграф часів династії Мін, представник школи У.
 Хан Чун Лі (кор. 이한춘, 李漢春, 1935) — південнокорейський дипломат.